Бреднев — фамилия; имеет женскую форму Бреднева.
 Бреднев, Александр Анатольевич (род. 1988) — российский легкоатлет, который специализируется в беге на короткие дистанции.
 Бреднев, Владимир Алексеевич (1938—2019) — советский футболист, полузащитник.